Тринадцатая поправка к Конституции США (1865)
 Тринадцатая поправка к Конституции Ирландии (1992)

См. также